Чжен Чоую (кит. 郑愁予 піньїнь:Zhèngchóuyǔ), народився (4 грудня 1933 р.), Справжнє ім’я - Чжен Вентао(кит. 郑文韬 піньїнь:Zhèngwéntāo), - сучасний тайванський поет, який народився в місті Цзинань провінції Шаньдун. У 16 років за власні кошти він видав свою першу поетичну збірку «Солом’яні черевики та пліт», згодом також видав «Рабиня за вікном», «Мантію», «Сила снігу», «Самотня людина , що сидить і дивиться на квіти» та багато інших. Деякі його вірші покладені на музику

Біографія 
Чжен Чоую народився в Цзинані, Шаньдун в 1933 р. у військовій родині. Його батько, генерал-майор Чжен Сяолан, незабаром після його народження поїхав в Нанкін, щоб навчатися в Армійському університеті, а потім відправився в Хубей. Чжен Чоую і ​​його мати були взяті під опіку родичами в Шаньдуні. Після Японо-Китайської війни Чжен Чоую з родиною переїхав до Бейпіна, а в 1947 році вступив до школи Чонде.

Наприкінці 1948 року закінчується громадянська війна між Гомінданом і Комуністичною партією. Сім'я Чжен Чоую переїхала на південь разом з батьком, який тоді був начальником штабу Північно-Китайського командування , і поїхала на Тайвань у 1949 році з урядом Китайської Республіки. Закінчивши середню школу Сіньчу, він вступив до Національного університету Тайбею. У 1951 Чжен Чоу бере псевдонім "Старий моряк" і опублікуває "Старий моряк" у журналі "Дикий вітер". Пізніше Чжен Чоую продовжував публікувати вірші в "Щотижневику нової поезії", "Сучасної поезії" та інших журналах і газетах.1956 році, він став одним із ініціаторів створення Сучасного поетичного товариства. 

У 1952 р. Чжен Чоую опублікував "Сон над землею" у Тайбейському сучасному поетичному товаристві. Вірш "Помилка", що входить до нього, стає дуже популярним. У 1997 р. вірш "Помилка" була включена до тайванських китайських підручників, а пізніше Гонконг, Сінгапур, Малайзія та материковий Китай також включають твори Чжен Чоую в підручники.

Після закінчення Тайванського адміністративного коледжу Чжен Чжоу вступив до класу офіцера запасу Військової академії Центральної армії, а потім багато років працював у портовій адміністрації Кілун. У цей період Чжен Чую познайомився з пані Ю Мейфан, і вони одружилися в 1962 році.

У 1968 році Чжен Чоую отримав стипендію та поїхав до США для подальшого навчання. Він вступив до Університету Айови. Отримав ступінь магістра мистецтв, ступінь доктора наук в Школі журналістики Університету Айови та літературу в Каліфорнійському інституті світової культури і мистецтв. Згодом викладав в Університеті Айови, на кафедрі східно-азіатських мов та літератури Єльського університету та Університеті Гонконгу, де викладав сучасну китайську літературу.Він пішов у відставку з Єльського університету в 2004 році і був найнятий поетом в резиденцію Єльського університету.

У 2005 році Чжен Чоую повертається на Тайвань. Його збірка віршів "Мантія миру: Сто років поезії" виграла літературну премію.

З 2016 р запрошений бути поетом в резиденції Тунхайського університету, а також почесним професором лекції в Тунхайському університеті в 2017 р. На додаток до академічних лекцій та дискусій викладачів та студентів, він також брав участь у багатьох вітчизняних та закордонних літературних заходах та громадському добробуті. діяльність.

Освіта 

 Середня школа Хунань Даонана 
 Середня школа Чонде
 Літній клас літератури Пекінського університету
 Національна старша середня школа Сіньчжу
 Клас офіцера запасу Академії Вампу
 Американський університет штату Айова, магістр мистецтв
 Докторська школа журналістики Американського університету Айови
 США Каліфорнія Доктор світової культури та мистецтва Школа літератури

Досвід

Досягнення 

 «Поезійна збірка Чжен Чоую» була обрана однією з нових літературних класиків 20 століття "Збірник поезії Чжен Чую" був обраний "однією з 30 найпотужніших книг, які впливали на Тайвань протягом 30 років"  Додаток до "Щомісячного опитування" Веньсюнь "" Найпопулярніший автор поезій "№1"  "Десятка найпопулярніших письменників у різних літературних жанрах" в анкеті "Written Scholar"  Найкраща нова поетична премія Національного молодіжного конкурсу академічного мистецтва Конкурс літературних творів: робота-переможець "Мантія революції"  Молодіжна премія Національної ліги спасіння: Виграшна робота "Мантія"  Нова поетична премія Національної літературно-мистецької премії Китайської Республіки: відзначена нагородами робота "Самотні люди сидять і дивляться на квіти"  "Медаль за життєві досягнення" Китайської асоціації літератури та мистецтва  «Нагорода за життєві досягнення в китайській літературі», вручена Китайською школою Гонконзького університету  "Премія лауреата поета", вручена Університетом Юань Зе, Тайвань  Інформаційне бюро виконавчого органу Юань присудило 19 премій "Золота мелодія", "Нагороду кращого автора" у номінації "Традиційна та художня музика"  Китайська асоціація культури Нью-Йорка вручає "Нагороду за довічний внесок"  Видатний випускник Національного університету Тайбею  Видатний випускник Національного університету Чунг Хсінг  Міжнародний поет PEN нагороджений життєвим досягненням "Poem Soul Award"  Літературна премія Times

Випускники університету Айови
Викладачі Єльського університету